Jencquel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Jencquel (1792–1855), deutscher Unternehmer
 Ernst Jencquel (1879–1939), deutscher Ruderer
 Georg Jenquel (1678–1758), Senator in Hamburg
 Jacob Hinrich Jencquel (1765–1826), deutscher Kaufmann und Senator in Hamburg